Павел Смоляченко (; род. 1 декабря 1991 года; Ташкент, Узбекистан) — узбекистанский футболист, полузащитник клуба «Арема». Выступал за национальную сборную Узбекистана.

Карьера 
Павел Смоляченко начал свою профессиональную карьеру в 2010 году в составе ферганской «Нефтчи» . В составе «Нефтчи», Смоляченко выступал три сезона и за это время сыграл в тридцати трёх матчах и забил пять голов. В 2011 году на него обратил внимание тогдашний тренер национальной и олимпийской сборной Узбекистана, Вадим Абрамов и Павел Смоляченко начал выступать в составе олимпийской сборной Узбекистана. В составе национальной сборной, Смоляченко сыграл один матч — 25 марта 2011 года против Черногории.

В 2013 году, Смоляченко перешёл в ташкентский «Локомотив» и выступал за «железнодорожников» пол сезона. В середине того же года он вернулся в «Нефтчи» и выступал за этот клуб до конца 2014 года. В начале 2015 года он пополнил ряды самаркандского «Динамо». Со второго круга перешёл в «Бухару». В январе 2019 года он перешел в клуб «Арема».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК АТМ
Игроки ФК «Металлург» Бекабад